Нанкин:

 Нанкин — бывшая столица Китая, порт в низовьях реки Янцзы, столица провинции Цзянсу. 
 Нанкин — одна из искусственно культивированных декоративных пород аквариумной «золотой рыбки».
 Нанкин 2008 — международный двухкруговой шахматный турнир.
 Нанкин 2009 — 2-й международный двухкруговой шахматный турнир.
 Нанкин 2010 — 3-й международный двухкруговой шахматный турнир.
 (2078) Нанкин — астероид, относящийся к группе астероидов пересекающих орбиту Марса , который был открыт 12 января 1975 года.